Gana puede referirse a:

 Gaṇa, en el hinduismo, cada uno de los vigilantes del dios Shivá.

Partidos políticos
 Gran Alianza Nacional, un antiguo partido político guatemalteco.
 Gran Alianza por la Unidad Nacional, partido político salvadoreño ubicado en el centro del espectro político.

Personas

 Federico Gana, escritor chileno.
 José Francisco Gana Castro, militar chileno.
 José Francisco Gana López, militar y político chileno
 Juan Pío de Gana, comerciante y militar vasco-español.
 Segundo Gana López, militar y político chileno.

Enlaces externos